Крастс () — латиське прізвище. Відомі носії:
 Гунтарс Крастс — 5-й прем'єр-міністр Латвії
 Улдіс Крастс — лівський письменник

Латиські прізвища